Тайваньская футбольная премьер-лига (TFPL; , ) — высший футболный дивизион Тайваня, проводимый под эгидой Футбольной ассоциации китайского Тайбэя (CTFA). До 2017 года назывался  (IFL; , ). С 1983 по 2008 годы высшим дивизионом страны была  (EFL; , ), которая в 2009 году, после изменения правил и слияния с Междугородней футбольной лигой, прекратила своё существование.

История
Тайваньская футбольная премьер-лига была основана в 2017 году после закрытия Первого дивизиона Национальной футбольной лиги (Междугородная футбольная лига).

В условиях серьезной эпидемии COVID-19 в 2020 году TFPL из-за лёгкой ситуации на Тайване стала одной из немногих футбольных лиг в мире, начавших сезон в обычном режиме.

Формат соревнований
Сезон Тайваньской футбольной премьер-лиги обычно длится с апреля по ноябрь. В турнире принимают участие 8 команд, которые играют в три круга, каждый из которых состоит из семи игр. По окончании сезона из 21 игры лучшая команда выигрывает чемпионский титул и автоматически получает место в Кубке АФК в следующем году.

С 2020 года между Премьер-лигой и Вторым дивизионом Тайваньской футбольной лиги (, ) существует система повышения и понижения. Команда, занявшая последнее место в Премьер-лиге, переводится во Второй дивизион, а лучшая команда из Второго дивизиона — в Премьер-лигу. Команда, занявшая второе место во Втором дивизионе играет в квалификационном турнире с командой, занявшей седьмое место в Премьер-лиге, победитель принимает участие в Премьер-лиге следующего сезона.

Команды

Победители

Примечания

Ссылки 
 League  at fifa.com
 League at soccerway.com

Футбольные соревнования на Тайване
Тайвань